Pandocréon est une association française créée en  par Amaury Bouchard et Corinne Pazik-Bouchard. Elle se destine à la promotion et la diffusion de l'imaginaire artistique et ludique.

Toutes les créations de l'association Pandocréon sont placées sous licences libres : Licence Art Libre pour les jeux et Licence publique générale GNU pour les logiciels.

Jeux de société
 Divinae
Un jeu de cartes utilisant un dé.
Les joueurs incarnent des divinités qui s'affrontent pour récupérer le plus de puissance à travers les prières de leurs croyants.
 Pandocréon Menhir ou Menhir, 2005, Amaury Bouchard, 
 Hepta Mensa
Un jeu abstrait de stratégie pour deux joueurs, basé sur le matériel du jeu 7 de table de Jean-Marc Tribet
Publié dans le magazine Jeux sur un plateau.

Jeux sur le Web
 Cromlech
Transposition sur le Web du jeu Pandocréon Menhir. Les parties durent une semaine, et les joueurs peuvent effectuer une action par jour.

Logiciels
 Carta-Genius
Un logiciel de qualité professionnelle, pour réaliser des fichiers PDF contenant des planches de cartes à jouer, exploitables par un imprimeur professionnel.
 Tabula-Genius
Logiciel dédié à la création de plateaux de jeux.

Liens externes
 Le portail de Pandocréon

Éditeur de jeux de société